Jon Davison est le nom :
 d'un musicien américain de rock, chanteur du groupe Yes (né le ) ;
 d'un producteur américain de cinéma (né le ).